Первый дивизион 1943/1944 — 42-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 19 сентября 1943 года и закончился 30 апреля 1944 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1943/1944
Бельгия
Бельгия
1943 год в Бельгии
1944 год в Бельгии